Escavadodon (Ескавадодон — „ескавадски зуб”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле породице Escavadodontidae унутар изумрлог реда Palaeanodonta, који је у периоду средњег палеоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Escavadodon zygus је у просјеку тежила од 0,5 до 1 kg. Ова врста је била инсектојед по исхрани (тј. хранила се ситним бескичмењацима).

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Escavadodon.

Временска распрострањеност рода Escavadodon унутар реда Palaeanodonta

Види још 
 Класификација сисара
 Palaeanodonta

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Северне Америке